Kamenná Lhota (Duits: Stein Lhota) is een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina, en maakt deel uit van het district Havlíčkův Brod.

Kamenná Lhota telt 241 inwoners (2006).

Gemeente in Havlíčkův Brod